Conroe steht für:
 Intel Conroe, Codename der Desktopvariante des Prozessors Intel Core 2
 Conroe (Texas), eine Stadt in den Vereinigten Staaten von Amerika

Siehe auch:
 Conrow